Brinx ist der Familienname folgender Personen:

 Marley Brinx (* 1994), kanadische Pornodarstellerin
 Thomas Brinx (* 1963), deutscher Autor für Film, Buch, Theater, siehe Brinx/Kömmerling